Серия Ле-Ман 2011 — восьмой по счёту сезон серии LMS, организованный Западным автоклубом Франции. В сезон, продолжавшийся чуть менее шести месяцев (с 3 апреля по 25 сентября) включены 5 этапов — в них, как и раньше, приняли участие машины категорий LMP и GT, разбитые на 5 классов. В этом сезоне регламент подвергся изменениям: техника LMP1, LMP2 и FLM продолжила участие в серии, GT1 была запрещена, а GT2 разделена GTE-Pro и GTE-Am.

Календарь серии 
29 ноября 2010 года, ACO выпустила календарь на сезон-2011, включив в него традиционную тестовую сессию в Ле-Кастелле и 5 подтверждённых этапа. Три этапа: в Сильверстоуне, Спа и Имоле являлись также частью Межконтинентального кубка для класса LMP1

Результаты гонок 

Жирным выделен победитель абсолютного зачёта.

Положение в чемпионатах 
По традиции Ле-Мана очки в зачёт начисляются всем командам, кто пересёк финишную черту / увидел клетчатый флаг — вне зависимости от того, преодолел ли он положенные для классификации 70 % дистанции или нет. Не финишировавшие экипажи не получают очков. Одно бонусное очко полагается экипажу, завоевавшему поул-позицию (такие результаты выделены жирно), также ещё одно бонусное очко присуждается экипажу, показавшему быстрейший круг в гонке (такой результат обозначен в скобках). Экипажи, заменившие двигатель раньше, чем после второй гонки штрафуются на 4 очка в чемпионате за каждую последующую смену мотора.

Командные чемпионаты 
Две лучшие команды в зачётах LMP1, LMP2, GTE Proи GTE Am получают автоматический допуск на старт 24 часов Ле-Мана следующего года.

Зачёт LMP1

Зачёт LMP2

Зачёт Формулы-Ле-Ман (FLM) 
Все команды в данной зачётной группе используют унифицированную технику — шасси Oreca FLM09 и двигатели General Motors 6.3 л V8.

Зачёт LM GTE Pro

Зачёт LM GTE Am

Личные зачёты

Зачёт LMP1

Зачёт LMP2

Зачёт FLM

Зачёт LM GTE Pro

Зачёт LM GTE Am

Кубок производителей

Зачёт LM P1

Зачёт LM P2

Зачёт LM GTE

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

LMS
2011